Эгрегор:
 Эгрегор
 Эгрегор (фильм)
 Egregor (хакерская группа)